Nathalie peut désigner  :
 Nathalie, un prénom féminin d'origine latine ;
 Nathalie, film franco-italien réalisé par Christian-Jaque, sorti en 1957 ;
 Nathalie..., film français réalisé par Anne Fontaine, sorti le . Il a fait l'objet du remake Chloé, réalisé par Atom Egoyan et sorti en 2009 aux États-Unis.

Saintes chrétiennes 
Plusieurs saintes chrétiennes portent ce nom :
 Natalie ou Nathalie de Nicomédie ou Natacha (vers 304), martyre avec son époux Adrien de Nicomédie ; fêtée localement le  décembre ;
 Nathalie de Cordoue (852), martyre ; fêtée localement le 27 juillet ;
 Sœur Marie de Sainte Natalie (Jeanne Marie Kerguin) (1864 - 1900), martyre en Chine, fêtée le 9 juillet.

Culture 

 Nathalie, titre d'une nouvelle d'Ivan Bounine du recueil Les Allées sombres ;
 Nathalie, film franco-italien réalisé par Christian-Jaque en 1957 ;
 Nathalie, agent secret, film français réalisé par Henri Decoin en 1959 ;
 Nathalie, titre d'une chanson de Gilbert Bécaud sortie en février 1964.
 La Fille de Nathalie : 19 ans après la chanson Nathalie, en 1983, Gilbert Bécaud et Pierre Delanoë composent cette autre chanson, une sorte de suite ;
 Nathalie (bande dessinée), bande dessinée réalisée par Sergio Salma en 1992 ;
 Nathalie..., film français réalisé par Anne Fontaine en 2003 ;

Références